El Montou és un cim de 219,3 m alt situat en el límit dels termes comunals rossellonesos de Cameles i Corbera la Cabana, a la Catalunya Nord.

És situat al sud-est del poble i del terme de Corbera la Cabana i al nord-oest del de Cameles.

Referències 

Montou
Montou